Рыба́чий — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии. Входит в состав Кумского сельского муниципального образования.

География 
Посёлок расположен на реке Кума, в южной части Черноземельского района, в 17 километрах (по просёлочной дороге) к западу от посёлка Кумской.

История 
Рыбачий возник как посёлок производственного участка Кумской МЖС. Название "Рыбачий" было присвоено постановлением Президиума Верховного Совета Калмыцкой АССР 8 апреля 1961 года.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли даргинцы (44 %) и чеченцы (33 %)

Транспортная инфраструктура 
Подъезд с твёрдым покрытием к посёлку отсутствует.

Примечания 

Населённые пункты Черноземельского района